

Geografia

Austria 
 Ottendorf an der Rittschein – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Ottendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Ottendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Ottendorf-Okrilla – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Ocice